Марфинский сельсовет

 Марфинский сельсовет — в Володарском районе Астраханской области
 Марфинский сельсовет — в Коммунистическом (1929—1935), Дмитровском (1935—1939) и Краснополянском (1939—1954) районах Московской области